Kasza László (1914–2010) orvos, szakíró
Kasza László (1921–2008) mezőgazdász, a Veszprémi Állatkert igazgatója (1963–1983)

Kasza László (1937) újságíró